Branquinho ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Alberto Carlos de Liz Teixeira Branquinho (1902–1973), portugiesischer Diplomat
 Diogo Branquinho (* 1994), portugiesischer Handballspieler
 Veronique Branquinho (* 1973), belgische Modedesignerin